Louis IV. Henri Joseph, vévoda Bourbonský, princ de Condé (18. srpna 1692 Versailles – 27. ledna 1740 Chantilly) byl hlavou rodu rodu Bourbon-Condé od roku 1710 až do své smrti a prvním ministrem Francie v letech 1723–1726 za vlády krále Ludvíka XV.

Život 
Přestože byl hlavou rodu Bourbon-Condé, nikdy tento titul nepoužíval. Preferoval titul vévoda Bourbonský, a proto byl všeobecně u dvora známý jako Monsieur le Duc (pan vévoda). Jako člen vládnoucího rodu Bourbonů, měl titul princ královské krve.

Louis Henri věřil, že se znovu narodí jako kůň. Proto byly na jeho příkaz vybudovány Velké stáje u zámku v Chantilly, kde měl žít svůj další život.

Vývod z předků

Odkazy

Externí odkazy

Reference

Související články 
 Seznam premiérů Francie

Francouzští ministři
Bourbon-Condé
Vévodové z Enghien
Rytíři Řádu zlatého rouna
Muži
Narození v roce 1692
Narození 18. srpna
Úmrtí v roce 1740
Úmrtí 27. ledna